Dies ist eine Liste der Berge oder Erhebungen in Marokko, Minimum Schartenhöhe 100 m. Die Höhenangaben weichen je nach Quelle oft geringfügig voneinander ab.

|}

Siehe auch 
 Liste der Berge

Weblinks 
 Berge in Marokko – Fotos + Kurzinfos (französisch)

Quellen und Anmerkungen 

!Marokko, Berge
!
Marokko, Berge